Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1966 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze 

Datum:  19: Februar 1966

Teilnehmer:63 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - Spesielt hopprenn - Normal bakke - offisielle resultater 19. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 _Jump_70m.html Men Ski Jumping 70m Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 8. April 2020
 Weltmeisterschaften: 19. Februar 1966 – Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 162. ISBN 3-89784-099-5

Großschanze 

Datum: 27. Februar 1966

Teilnehmer:  62 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - Spesielt hopprenn - Stor bakke - offisielle resultater 27. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 _Jump_90m.html Men Ski Jumping 90m Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 9. April 2020
 Weltmeisterschaften: 27. Februar 1966 – Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 161. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1966
Skispringen (Norwegen)